Björn Palmqvist, švedski hokejist, * 15. marec 1944, Stockholm, Švedska.

Palmqvist je v švedski ligi igral za klube Alfredshems IK, MoDo Hockey, Djurgårdens IF, IF Björklöven in Haninge HC. 

Za švedsko reprezentanco je nastopil na dveh olimpijskih igrah in štirih Svetovnih prvenstvih (brez olimpijskih iger), na katerih je bil dobitnik treh srebrnih in ene bronaste medalje, skupno je za reprezentanco nastopil na 164-ih tekmah.

Pregled kariere

|-
| Alfredshems IK
| Švedska 2. liga
| 61/62
|
| 16
| 13
|
| 13
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Alfredshems IK
| Švedska liga
| 62/63
|
| 21
| 16
| 5
| 21
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| MoDo Hockey
| Švedska liga
| 63/64
|
| 21
| 16
| 3
| 19
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| MoDo Hockey
| Švedska liga
| 64/65
|
| 28
| 24
| 16
| 40
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Djurgårdens IF
| Švedska liga
| 65/66
|
| 5
| 4
| 2
| 6
|
| 0
|
| 7
| 1
| 6
| 7
|
| 2
|-
| Djurgårdens IF
| Švedska liga
| 66/67
|
| 20
| 19
| 10
| 29
|
| 9
|
| 3
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 67
|
| 7
| 4
| 1
| 5
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Djurgårdens IF
| Švedska liga
| 67/68
|
| 28
| 24
| 12
| 36
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Olimpijske igre
| 68
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Djurgårdens IF
| Švedska liga
| 68/69
|
| 16
| 13
| 12
| 25
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 69
|
| 8
| 1
| 1
| 2
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Djurgårdens IF
| Švedska liga
| 69/70
|
| 20
| 19
| 8
| 27
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 70
|
| 9
| 4
| 1
| 5
|
| 5
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Djurgårdens IF
| Švedska liga
| 70/71
|
| 17
| 10
| 11
| 21
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 71
|
| 8
| 2
| 0
| 2
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Djurgårdens IF
| Švedska liga
| 71/72
|
| 27
| 18
| 12
| 30
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Olimpijske igre
| 72

|
| 10
| 7
| 2
| 9
|
| '''0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Djurgårdens IF
| Švedska liga
| 72/73
|
| 28
| 17
| 11
| 28
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| IF Björklöven
| Švedska liga
| 73/74
|
| 33
| 8
| 10
| 18
|
| 14
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Djurgårdens IF
| Švedska liga
| 74/75
|
| 29
| 18
| 16
| 34
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Djurgårdens IF
| Švedska liga
| 75/76
|
| 32
| 14
| 14
| 28
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Djurgårdens IF
| Švedska liga
| 76/77
|
|
| 41
| 30
| 71
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Djurgårdens IF
| Švedska liga
| 77/78
|
| 35
| 17
| 11
| 28
|
| 26
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Haninge HC
| Švedska 2. liga
| 80/81
|
| 20
| 25
| 17
| 42
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 438
| bgcolor="#7FFF00" | 334
| bgcolor="#7FFF00" | 205
| bgcolor="#7FFF00" | 539
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 94
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 10
| bgcolor="#7FFF00" | 1
| bgcolor="#7FFF00" | 6
| bgcolor="#7FFF00" | 7
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 2
|}

Glej tudi 
 Seznam švedskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Živeči ljudje
Švedski hokejski centralni napadalci
Olimpijski tekmovalci za Švedsko
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1968
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1972
Švedski hokejski reprezentanti
Hokejisti MoDo Hockey
Hokejisti Djurgårdens IF
Hokejisti IF Björklöven
Hokejisti Haninge HC